Ez a lap a Sztárcsatárok című francia- dél-afrikai animációs televíziós sorozat epizódjait tartalmazza.

Évados áttekintés

1. évad

2. évad

3. évad

4. évad

5. évad

6. évad

7. évad

Jegyzetek

Televíziós sorozatok epizódlistái